Átila Abreu (ur. 10 maja 1987 w Sorocaba) – brazylijski kierowca wyścigowy.

Kariera 
Abreu rozpoczął karierę w wyścigach samochodowych w roku 2003, od startów w Formule BMW ADAC. Z dorobkiem 77 punktów ukończył sezon na dziewiątej pozycji w klasyfikacji generalnej. Rok później był już wicemistrzem tej serii. W późniejszych latach startował także w Formule 3 Euro Series, Stock Car Brasil, GT3 Brasil Championship, Stock Car V8 oraz w Brazilian Petrobras de Marcas Cup. W Formule 3 Euro Series wystartował w 2005 roku z niemiecką ekipą Mücke Motorsport. Uzbierane 12 punktów dało mu 15 pozycję w klasyfikacji generalnej.

Statystyki

Bibliografia 
 Átila Abreu

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1987
Brazylijscy kierowcy Formuły 3 Euro Series
Brazylijscy kierowcy Stock Car Brasil
Kierowcy Formuły BMW ADAC